Nurzec (gromada w powiecie bielskim)
 Nurzec (gromada w powiecie siemiatyckim)